Скок увис у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је 19. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу освојену у Бирмингему 2018. није бранила Марија Ласицкене из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 12 такмичарки из 10 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у скоку увис за жене пре почетка светског првенства 18. марта 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис у дворани пре првенства (18. марта 2022), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 19. марта 2022. у 11:05.,,,

Референце

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок увис
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок увис

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани